«Задача трёх тел» () — предстоящий американский научно-фантастический телесериал, основанный на трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. Премьера состоится на стриминговой платформе Netflix.

Сюжет 
Сериал рассказывает о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией.

В ролях 
 Эйса Гонсалес
 Бенедикт Вонг
 
 Джон Брэдли
 Лиам Каннингем
 Джован Адепо
 Джесс Хонг
 Марло Келли
 Алекс Шарп
 Си Шимука
 Саамер Усмани

Производство 
В сентябре 2020 года было объявлено, что Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс и Александер Ву занимаются разработкой телевизионной адаптации романа Лю Цысиня «Задача трёх тел» для платформы Netflix.

В августе 2021 года стало известно, что Эйса Гонсалес ведёт переговоры по поводу съёмок в проекте. В том же месяце  был назначен режиссёром пилотного эпизода. В октябре 2021 года на роли в телесериале были утверждены Эйса Гонсалес, Бенедикт Вонг, , Джон Брэдли, Лиам Каннингем и Джован Адепо.

Съёмки начались 8 ноября 2021 года, они пройдут в Великобритании и Китае.

Примечания

Ссылки 
 Телесериал на сайте IMDb

Оригинальные программы Netflix
Научно-фантастические телесериалы США